Kabarda kan syfta på:

 Kabarda – en flod på Krim, se Belbek
 Kabarda (område) – ett historiskt område i Nordkaukasien, motsvarar ungefär Kabardinien-Balkarien
 Kabarda – en hästras, se Kabardin